Filip II. Smělý neboli Filip II. Burgundský (francouzsky Philippe le Hardi) (15. ledna 1342, Pontoise – 27. dubna 1404, Halle) byl zakladatel burgundské dynastie jako vedlejší větve rodu Valois a burgundský vévoda.

Filip byl čtvrtý syn francouzského krále Jana II. Dobrého a jeho první manželky Bony Lucemburské.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Vévodové z Touraine
Burgundští vévodové
Pohřbení v kartouze v Champmolu
Narození 15. ledna
Narození v roce 1342
Úmrtí 27. dubna
Úmrtí v roce 1404
Muži